Whippet (hond), een hondenras
Whippet (tank), een lichte Britse tank uit de Eerste Wereldoorlog
Whippet (Hounslow), een Brits historisch motorfietsmerk
Whippet (Londen), een Brits historisch motorfietsmerk
Whippet (Twickenham), een Brits historisch motorfietsmerk
Batavus Whippet, een bromfiets
Overland Whippet, een automodel